Ciambellano – titolo utilizzati in diversi ordinamenti politici e religiosi odierni e del passato
 Regno Unito
 Lord Gran Ciambellano
 Lord Ciambellano della Casa Reale.
 Francia
 Grand Chambrier de France
 Gran ciambellano di Francia
 Giappone
 Ciambellano del Giappone

Pagine correlate
 Camerlengo (disambigua)